Gachsārān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dogonbadan, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Shahrestān-e Gachsārān, kommun, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar